Ethelbert of Æthelberht is de naam van diverse Angelsaksische personen:
 Æthelberht van Kent, koning van Kent en Bretwalda (ca. 590-616)
 Æthelberht II van Kent, koning van Kent (ca. 725-762)
 De heilige Æthelberht van East Anglia, koning van East Anglia (overleden ca. 794)
 Æthelberht van Wessex, koning van Kent (855-866), koning van Wessex (860-866) en Bretwalda
 Ethelbert van York, aartsbisschop van York